Ма́лая Бича́ — посёлок в Усть-Ишимском районе Омской области. Входит в Большебичинское сельское поселение.

Население —  ()

История 
Основан в 1951 году в связи организацией лесоучастка Липовка Усть-Ишимского леспромхоза. В 1953 году его реорганизовали в Малобичинское лесопромышленное хозяйство по заготовке и частичной переработке древесины.

География 
Крайний населённый пункт Омской области по течению Иртыша.

На берегу Иртыша в районе посёлка находится самая низкая точка уреза воды — 41 метр от уровня моря. В силу того что отметка уреза воды непостоянна, координаты точки даны с округлением до минут —

Население

Инфраструктура 
лесопромышленное хозяйство.

В посёлке есть паром через Иртыш.

Транспорт 
Автомобильный и водный транспорт

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Усть-Ишимского района